Mee (Batee), bestuurslaag in Indonesië
 Mee (Matangkuli), bestuurslaag in Indonesië
 Mee (Papoea), etnische Papoeagroep

 Meekrap, een plantensoort
 Meedrank, zie Mede (drank)